

Участники 
В сезоне 1997 года в первой лиге выступали 22 команды.

Команды, которые вступили в Первый дивизион после второй лиги обозначены зелёной стрелкой ()

Команды, которые вступили в Первый дивизион после высшей лиги обозначены красной стрелкой ()
 «Анжи» Махачкала
 «Газовик-Газпром» Ижевск
 «Динамо» Ставрополь  
 «Дружба» Майкоп 
 «Заря» Ленинск-Кузнецкий
 «Иртыш» Омск 
 «Кубань» Краснодар 
 «Лада-Град» Димитровград 
 «Лада-Тольятти-ВАЗ» Тольятти  (в сезоне-1996 называлась «Лада»)
 «Локомотив» Санкт-Петербург  
 «Локомотив» Чита
 «Луч» Владивосток
 «Металлург» Липецк 
 «Нефтехимик» Нижнекамск 
 «Сатурн» Раменское 
 «Сокол-ПЖД» Саратов
 «Спартак» Нальчик
 «Торпедо» Волжский
 «Уралан» Элиста
 «Уралмаш» Екатеринбург 
 ЦСК ВВС «Кристалл» Смоленск
 «Энергия» Камышин  (в сезоне-1996 называлась «Энергия-Текстильщик»)

Таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на sportbox.ru 

1997
Чемпионат России по футболу 1997